Serdang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Serdang, administrativ by, Jakarta, 
 Desa Serdang, administrativ by, Banten,

Malaysia 

 Serdang (mukim i Malaysia), Kedah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Malaysiaförgreningar